Gubarew (bzw. Gubarewa) ist der Name folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Gubarew (1931–2015), sowjetischer Kosmonaut
 Ljudmila Gubarewa, kasachische Biathletin
 Wladimir Stepanowitsch Gubarew (1938–2022), weißrussischer Dramatiker, Drehbuchautor und Journalist

Gubarev steht für:
 (2544) Gubarev, nach Alexei Alexandrowitsch Gubarew benannter Asteroid

Siehe auch:
 Hubarjew